Název Muckov má více míst:

 Muckov (Bor) – část města Bor v okrese Tachov
 Muckov (Černá v Pošumaví) – část obce Černá v Pošumaví v okrese Český Krumlov
 Muckov (Levín) – vesnice v obci Levín v okrese Litoměřice

Externí odkazy